Joppien ist der Familienname folgender Personen:

 Anett-Maud Joppien (* 1959), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Anja Joppien, deutsche Fußballspielerin
 Björn Joppien (* 1981), deutscher Badmintonspieler
 Mike Joppien (* 1978), deutscher Badmintonspieler
 Reiner Joppien (* 14. Juni 1928; † 30. Januar 2002), deutscher Architekt, Maler und Bildhauer
 Rüdiger Joppien (* 1946), deutscher Kunsthistoriker